Грейнджеры (от  — ферма; полное название: ) — движение фермеров в США. Борется за экономическое и политическое благополучие общества и сельского хозяйства.

Движение основано в 1867 году, после Гражданской Войны в США. Грейнджеры активно лоббировали  и .
Кроме того, грейнджеры занимались организацией местных кооперативов по сбыту сельскохозяйственной продукции и покупке промышленных товаров.

К 1873 г. местные отделения грейнджеров открылись почти во всех штатах и насчитывали 750 тыс. человек. Центром движения стали штаты Среднего Запада, где Союз грейнджеров опирался на фермерские клубы и партии под разными названиями (в Миннесоте и Калифорнии они назывались антимонополистическими партиями, в Висконсине и Мичигане — партиями реформ и т. д.).

Основная масса фермеров к концу 70-х годов стала отходить от него к новому массовому движению: Партию гринбекеров, которое также было направлено против растущего натиска крупного капитала и гнета со стороны железнодорожных магнатов и банкиров.

В 2005 году грейнджеры имели 160000 членов в 2100 общинах в 36 штатах.

Литература 
 Atkeson, Thomas Clark. Semi-centennial History of the Patrons of Husbandry. 1916.
 Barnes, William D. «Oliver Hudson Kelley and the Genesis of the Grange: A Reappraisal». Agricultural History, vol. 41, no. 3 (July 1967), pp. 229—242.
 Bourne, Jenny. In Essentials, Unity: An Economic History of the Grange Movement. Ohio University Press, 2017.
 Buck, Solon Justus. The Granger Movement: A Study of Agricultural Organization and its Political, Economic, and Social Manifestations, 1870—1880. 1913. 384pp; excellent older history (newer is Nordin (1974)
 Ferguson, James S. «The Grange and Farmer Education in Mississippi». Journal of Southern History, vol. 8, no. 4 (November 1942), pp. 497—512.
 Gardner, Charles M. The Grange: Friend of the Farmer 1949. 531pp.
 Hirsch, Arthur H. « Efforts of the Grange in the Middle West to Control the Price of Farm Machinery, 1870—1880». Mississippi Valley Historical Review, vol. 15, no. 4 (March 1929), pp. 473—496.
 Howard, David H. People, Pride, and Progress: 125 Years of the Grange in America. 1992. 335pp.
 Lownsbrough, John. The Privileged Few. The Grange and its People in Nineteenth Century Ontario. 1980.
 Marti, Donald B. Women of the Grange: Mutuality and Sisterhood in Rural America, 1866—1920. 1991.
 Nordin, D. Sven. Rich Harvest: A History of the Grange, 1867—1900. 1974. 273pp.
 Saloutos, Theodore. «The Grange in the South, 1870—1877». Journal of Southern History, vol. 19, no. 4 (November 1953), pp. 473—487.
 Schneiberg, Marc et al. «Social Movements and Organizational Form: Cooperative Alternatives to Corporations in the American Insurance, Dairy, and Grain Industries». American Sociological Review, 73(4)(2008): 635—667. theoretical essay
 Schell, Herbert S. «The Grange and the Credit Problem in Dakota Territory». Agricultural History. vol. 10, no. 2 (April 1936), pp. 59-83.
 Tontz, Robert L. «Memberships of General Farmers' Organizations, United States, 1874—1960». Agricultural History, vol. 38, no. 3 (July 1964), pp. 143—156. statistical tables showing membership in the Grange and other farm organizations by date and state and region
 Woods, Thomas A. Knights of the Plow: Oliver H. Kelley and the Origins of the Grange in Republican Ideology. 2002.

Примечания 

История экономики США
Политические партии, основанные в 1873 году
Сельское хозяйство США
Организации США